Óbidos est le nom de plusieurs localités :

 Óbidos, municipalité située dans l'État du Pará

 Óbidos, municipalité située dans l'Ouest et province de l'Estremadura,
 Óbidos, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité.
 Óbidos (DOC), un vin d'appellation d'origine portugaise.

Homonymie de toponyme